Arel·li Fusc, retòric romà 
 Quint Arel·li Fusc
 Aristi Fusc, escriptor romà
 Tiberi Claudi Salinator Fusc, orador romà 
 Corneli Fusc, militar roma
 Gel·li Fusc, escriptor romà